Marrakesh, een stad in het westen van Marokko
Marrakech (film), een Nederlandse televisiefilm uit 1996 van Michiel van Jaarsveld
Marrakech (prefectuur), een provincie in de Marokkaanse regio Marrakech-Tensift-Al Haouz